Thenay puede referirse a: 

 Thenay, comuna francesa situada en Indre; o
 Thenay, comuna francesa situada en Loir y Cher.